

Australie 
 le Comté de Douglas, situé dans l'État du Queensland.

Canada 
 le comté de Douglas, un ancien comté de Nouvelle-Écosse.

États-Unis 
Douze comtés des États-Unis portent le nom de  comté de Douglas () :
 le comté de Douglas, situé dans l'État du Colorado ;
 le comté de Douglas, situé dans l'État du Dakota du Sud ;
 le comté de Douglas, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Douglas, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Douglas, situé dans l'État du Kansas ;
 le comté de Douglas, situé dans l'État du Minnesota ;
 le comté de Douglas, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de Douglas, situé dans l'État du Nebraska ;
 le comté de Douglas, situé dans l'État du Nevada ;
 le comté de Douglas, situé dans l'État de l'Oregon ;
 le comté de Douglas, situé dans l'État de Washington ;
 le comté de Douglas, situé dans l'État du Wisconsin.